Даррен «Даз» Сэмпсон (, родился 28 ноября 1974 в Стокпорте) — британский рэпер, музыкальный продюсер, радиоведущий и футбольный тренер, известный благодаря выпущенным 14 синглам, попавшим в Топ-30 радиочартов Великобритании, и выступлением на Евровидении-2006 от Великобритании с композицией Teenage Life. Является основателем собственного музыкального лейбла Sporting Riff Raff Records, а также полупрофессиональным футбольным тренером.

Биография

Ранние годы 
Даррен Сэмпсон родился 28 ноября 1974 года в Стокпорте (Большой Манчестер, Великобритания). Согласно собственному утверждению, учился в Эвондейлской средней школе (), ныне Стокпортская академия (). Занимался футболом в академии клуба «Манчестер Сити», одним из его наставников был бывший тренер «Брайтон энд Хоув Альбион» . В возрасте 17 лет Даррен получил травму и вынужден был завершить игровую карьеру. Он мечтал также стать музыкантом и выступать на сцене, хотя, по собственному признанию, его школьный учитель истории мистер Томмони неоднократно говорил ему, что для Даррена мечта стать поп-звездой не осуществится (именно мистер Томмони вдохновил Даза позднее на написание песни для «Евровидения»).

Bus Stop 
После прекращения занятий спортом Даз стал заниматься музыкой: он создал группу танцевальной музыки «Bus Stop», куда вошли Грэм Тёрнер, Марк Холл и Никки Рэйд. Четыре сингла были выпущены этой группой: дебютным и самым успешным синглом стал Kung Fu Fighting, записанный при участии  и разошедшийся тиражом в 250 тысяч копий в Великобритании и более 1 млн по всему миру. Даз Сэмпсон связался с диджеем BBC Radio 1  и стал работать его помощником на радиостанции: композиции Сэмпсона неоднократно звучали в эфире.

Другими хитами группы «Bus Stop» стали ремейки песен  (Рэнди Бэкмен), Jump (Van Halen) и  (T. Rex). Ряд композиций были включены в серию игр Dance Dance Revolution (в том числе «Kung Fu Fighting», «Kick the Can», «Swing It» и «». Всего группа выпустила 4 сингла в Великобритании и два альбома до распада в 2002 году. Неоднократно её композиции включались в сборники .

Fraud Squad 
В 2000 году Даз Сэмпсон создал проект «Fraud Squad» с Джейджей Мэйсоном. Группа выпустила композицию «Together (We Can Make It)», ставшую популярной в европейских ночных клубах. Джейджей Мэйсон сделал множество ремиксов на композиции Даза, в том числе на «The Whoa Song» и «Teenage Life». В 2006 году вышли ещё две композиции «The Crown» и «The Feeling», авторство которых принадлежит Сэмпсону и Мэйсону, но уже как проекту «Sampson & Mason».

Сотрудничество с Джоном Мэттьюсом 
 (настоящее имя Джон Мэттьюс), бывший участник группы , создал с Дазом проект Rikki & Daz. В 2002 году вместе с легендарным кантри-музыкантом Гленом Кэмпбеллом им была записана композиция «Rhinestone Cowboy (Giddy Up Giddy Up)», которая заняла 12-е место в британских чартах. Тот же проект под именем «Rikki & Daz Vs. JJ Mason Remix» выпустил ремикс на песню DJ BoBo «». Сотрудничество продолжилось под разными именами, в том числе The Barndance Boys (сингл «Yippie I Oh») и DJ Daz («The Whoa Song», ремейк на «» группы «Baltimora»). Вскоре Мэттьюс написал песню «Teenage Life» специально к «Евровидению-2006».

United Nations 
Даз вернулся на ливерпульскую сцену танцевальной музыки в 2004 году. Согласно его словам, однажды он играл в «Grand Theft Auto: Vice City», когда услышал песню «Out Of Touch» в исполнении Hall & Oates. Встретившись с Полом Кинаном, он записал композицию с семплом из «Out Of Touch». Так появился новый проект «Uniting Nations», а композиция с семплом также получила имя «Out of Touch» и была продана в размере 150 тысяч копий в Великобритании, став всеевропейским хитом. Новыми хитами также стали «You And Me» (15-е место в чартах) и «Ai No Corrida» (18-е место в чартах). Журнал «Smash Hits» выбрал Даза Сэмпсона лучшим танцевальным исполнителем в 2005 году. Сэмпсон также попал трижды на первые места в радиочартах Польши.

Евровидение-2006 
Даз, однако, мечтал о возвращении в поп-музыку, вследствие чего он решил выступить на национальном отборе Великобритании. Песню «Teenage Life» в стиле рэп ему написал Джон Мэттьюс. Даз говорил в интервью изданиям, что на протяжении своей карьеры он мечтал выступить на Евровидении и уже один раз подавал заявку, но не попал в финал национального отбора. Телерадиокомпания BBC выбрала шесть песен для национального финала 2006 года, в числе которых оказалась и «Teenage Life». В песне упоминались школа Даза, которую он называл «Avy», а также его учитель истории мистер Томмони, называнный «Mr. T».

Вскоре независимые журналисты заявили, что песня «Teenage Life» была выпущена группой «SpaceKats» (один из проектов Сэмпсона) 8 марта 2004 года официальным промо-релизом и была доступна в Интернете для коммерческого приобретения и бесплатного предварительного прослушивания на открытом публичном домене — это было грубое нарушение правил конкурса, и в случае победы Даз Сэмпсон мог быть дисквалифицирован. Однако BBC на неофициальном фан-сайте Евровидения esctoday.com заявила, что трек Сэмпсона не издавался коммерческим тиражом и не может нарушать правила конкурса. В итоге никаких обвинений к Великобритании или Сэмпсону так и не было предъявлено. 4 марта 2006 года Сэмпсон выступил на шоу с танцевальной группой «The Sampsonites», состоявшей из четырёх девушек, одетых в школьную форму, и выиграл голосование телезрителей. Ещё до начала конкурса песня попала в Топ-10 чарта UK Singles Chart, а синглом вышла 14 мая 2006 года.

Перед Евровидением Даз Сэмпсон совершил большое турне по Восточной Европе, в его планы вошли Польша, Эстония, Латвия, Литва, Македония, Босния, Мальта и Греция. Также Даз прибыл в Россию и дал концерт в Москве не только для раскрутки своего сингла, но и для раскрутки группы Uniting Nations. Также он раскрыл секрет выступления, сказав, что пригласит 16-летних девушек как бэк-вокалисток: на национальном отборе бэк-вокал исполнялся хорами, однако их использование в рамках «Евровидения» было запрещено, поскольку выступать могло не более шести человек, а также весь вокал должен был исполняться вживую. Вокалистками стали пять девушек: Эмили, Холи, Лиэнн, Эшли и Габриэлла (все они были одеты в школьную форму и исполняли бэк-вокальные партии). Из них только  была профессиональной вокалисткой, выступавшей на национальном отборе в 2003 году и занявшей второе место. Эмили получила место только благодаря тому, что ещё одна девушка, Джессика, сняла свою кандидатуру.

Даз Сэмпсон выступил 20 мая 2006 года в финале как представитель страны «Большой Четвёрки» — Франция, Великобритания, Германия и Испания на правах главных спонсоров конкурса автоматически выходили в финал. Сэмпсон читал рэп-часть песни, а хор исполнял припев. Сэмпсон занял 19-е место из 24 конкурсантов всего с 25 баллами, полученными от 10 стран. Тем не менее, песня на неделе Евровидения заняла 13-е место в чарте UK Top 40, а на следующей неделе уже стала 8-й. По мнению Сэмпсона, он сумел поднять популярность конкурса в Великобритании, поскольку около половины населения смотрели его в тот вечер. Спустя 7 лет в документальном фильме BBC «Как победить на Евровидении» () Даз признался, что его рэп-композиция была не самой лучшей из звучавших на Евровидении и что зрители не были готовы к такой музыке.

После Евровидения

Евровидение-2007 
Попытка Даза вернуться на конкурс в 2007 году не увенчалась успехом, поскольку Би-би-си не рекомендовала ему это делать сразу же. Написанная Дазом песня «Do A Little Dance» не попала в финальный список участвующих песен.

Sporting Riff Raff Records 
С 2006 года Даз работает с собственным лейблом Sporting Riff Raff Records при участии Бена О’Брайана и Джо Тейлора из Nuxx. На лейбле свои композиции записывали группы электронной музыки «The Star Alliance», «Spray», «Mr. Fix It», «Love Djs» и «Project 4».

Bandito 
Сэмпсон и Мэттьюс создали танцевальный проект «Bandito», заключив рекордную сделку с лейблом Hard2Beat Records, принадлежащим сети клубов «Ministry of Sound». Дебютная композиция «Rockin' At the Disco» включала вокалы Рассела Грэма из бойзбенда «Pacific Avenue».

Радио и телевидение 
С 2011 года Сэмпсон работает радиоведущим, также он заключил контракт с вещательной компанией NBC Universal на съёмку в документальных фильмах.

Футбольный тренер 
Несмотря на травму, полученную в юности и не позволившую Дазу Сэмпсону стать футболистом, он стал работать тренером. Выступая с группой «Uniting Nations» в Польше, Сэмпсон стал временным тренером любительского футбольного клуба и вывел его в финал одного из польских кубковых турниров. В 2012 году Сэмпсон провёл несколько игр на острове Гуам, став тренером одной из команд, которая попала трижды в тройку призёров и выиграла финал одного из кубков. Спустя два сезона Сэмпсон переехал в Тампу (Флорида, США) работать в 4-й по силе американской лиге. Он провёл в ранге тренера 18 матчей (15 побед, две ничьи и одно поражение).

С 2015 года Сэмпсон работает в Великобритании: он руководил командой «Биллинг» из Чешира, проведя 10 матчей (9 побед и одна ничья). В настоящее время он работает тренером «Аштон Юнайтед».

Дискография

Альбомы 
Bus Stop
 1998: Ticket to Ride
 2000: Get It On
 2002: Bustin' Rhymes & Melodies

Синглы

Другие песни

Примечания

Ссылки 
 

Певцы и певицы Великобритании
Великобританские рэперы
Рэперы Великобритании
Диджеи Великобритании
Футбольные тренеры Великобритании
Участники «Евровидения-2006»
Представители Великобритании на «Евровидении»